Aleksandr Aleksandrov (1912-1999), een Russisch wiskundige, natuurkundige en filosoof
 Aleksandr Aleksandrov (1943), een Russisch kosmonaut
 Aleksandr Aleksandrov (1883-1946), een Russisch componist en dirigent

Zie ook 
 Aleksandar Aleksandrov